Ехидо Франсиско Виља има више значења:

 Ехидо Франсиско Виља, Сан Симон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Франсиско Виља (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Франсиско Виља (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ехидо Франсиско Виља (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо Франсиско Виља, Лас Гарзас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо Франсиско Виља (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику